Llibret, text utilitzat en una obra musical de caràcter teatral com ara l'òpera, l'opereta, la sarsuela, l'oratori o el musical
 Llibret (cuina), recepta que consisteix en talls de llom de porc, que s'obren com un llibre per posar-hi talls de pernil dolç i formatge entremig
 Llibret (anatomia), tercer compartiment estomacal dels animals remugants